Гнуше (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Гнуше — місто у Швеції, у лені Єнчепінг.